RCHA peut faire référence à :
 Radio Campus Haute-Alsace, la radio Web de l'Université de Haute-Alsace ;
 Royal Canadian Horse Artillery ;
 Rugby Club du Haut Anjou.